Capell ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Capell (1883–1944), deutscher Fotograf

 Barbara Capell (* 1950), deutsche Schauspielerin und Autorin
 Edward Capell (1713–1781), englischer Shakespearegelehrter
 Leonore Capell (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Peter Capell (1912–1986), deutscher Schauspieler
 Robert Capell, 10. Earl of Essex (1920–2005), britischer Peer und Politiker
 Rudolf Capell (1635–1684), deutscher Pädagoge, Historiker und Philologe

Siehe auch:
 Capel
 Kapell
 Cappel
 Cappell
 Capelle
 Cappelle